Георгій Мегреладзе (* 1978) — грузинський футболіст, нападник.
 Мераб Мегреладзе (1956—2012) — грузинський футболіст, що грав на позиції нападника.